Le Club illico est un service de vidéo à la demande par abonnement mensuel au Canada qui appartient à Vidéotron. Il commercialise l'accès à des films, séries, documentaires, émissions jeunesses, etc. francophones.

Histoire 
En 2016, il comptait  abonnés.

Le , une application Club illico sur Android, iOS et Apple TV est lancée.

Séries originales 
 Karl et Max (depuis 2015)
  (2016-2018)
 Victor Lessard (série policière de Martin Michaud, depuis 2017)
 L'Académie (drame pour ados, 20 épisodes, depuis le )
 La Dérape (10 épisodes de 30 minutes, hiver 2018)
 Léo (comédie, depuis le )
 Les Honorables (depuis le )
 Appelle-moi si tu meurs (depuis le )
 Escouade 99 (2020)
 Comme des têtes de poule (2022)

Notes et références

Liens externes 
 

Québecor
Vidéo à la demande